Arremon nigriceps, "marañónsparv", är en fågelart i familjen amerikanska sparvar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Taxonet förekommer endast i nordvästra Peru i övre Marañóndalen). Den betraktas oftast som en underart av svartkronad sparv (Arremon abeillei), men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Amerikanska sparvar
Arremon
Fåglar i neotropiska regionen
Endemiska fågelarter i Peru